Koh-Lanta : Caramoan est la  régulière de l'émission de téléréalité Koh-Lanta. Le tournage a commencé fin mars sur un archipel philippin, sur la péninsule de Caramoan, en Asie. Cette saison a été diffusée du vendredi  au samedi  sur TF1. Les deux tribus initiales étaient Tayak et Mingao. C'est Christelle qui a remporté cette édition face à Frédéric, et ainsi remporté .

Les intempéries survenues aux Philippines ont retardé le tournage de l'émission de trois semaines. Une fois la météo devenue plus clémente, les équipes de TF1 ont dû mettre les bouchées doubles pour accueillir les candidats. Elles ont dû construire un véritable petit village avec bungalows, cantine et sanitaires car ni hôtel ni village ne se trouvaient à proximité des lieux de tournage.

Lors de cette saison, Alain n'était pas présent dans le générique, même après son arrivée.

Candidats 
Les candidats de cette saison sont au nombre de 17 et ils sont âgés de 20 à 56 ans.

Légende

(jour 1 – ...), indique l'aventurier(ère) est resté(e) en compétition.

Déroulement

Bilan par épisode 

Notes :

Détail des éliminations 

Notes :

Résumés détaillés

Épisode 1 : Découverte des aventuriers et création des tribus, des débuts glorieux pour les rouges 
La répartition des équipes a été décidée lors d'un premier jeu où les candidats étaient divisés en équipes de 4 (2 hommes, 2 femmes) composées par les candidats eux-mêmes. Ces 4 groupes étaient :
Bertrand, Christelle, Jean-Bernard, Valérie.
Carole, Christopher, Frédéric, Nathalie.
Céga, Hakim, Irya, Jessica.
Charlène, Christophe, Morgane, Régis.
L'équipe victorieuse (Carole, Christopher, Frédéric et Nathalie) a été récompensée de  de riz et du choix de leurs compagnons pour le reste de l'aventure. Ils choisissent Bertrand, Christophe, Christelle et Morgane.

Les Tayak sont ainsi formés (Bertrand, Carole, Christelle, Christophe, Christopher, Frédéric, Morgane et Nathalie). Les Mingao sont donc (Céga, Charlène, Hakim, Irya, Jean-Bernard, Jessica, Régis et Valérie). 

Au cours du jeu de confort, les équipes doivent après avoir franchi une série de haies embraser une vasque à l'aide d'une très longue perche enflammée. L'équipe Tayak embrase sa vasque en premier et rentre sur son camp avec le feu, mais les Mingao annoncent alors à Denis que Christophe et Frédéric sont passés en dessous d'une haie au lieu d'au-dessus. Denis, après vérification éteint sur leur camp le feu des rouges et l'apporte alors aux jaunes.

L'épreuve d'immunité consiste en une poursuite par équipe se déroulant en partie aquatique. Les Tayak, menés par Bertrand, ont su géré leurs efforts et rattrapent ainsi les Mingao, alors épuisés après un départ canon. Irya et Valérie sont ciblés étant les plus faibles. Irya étant allié avec Hakim et Céga proposa d'éliminer Valérie mais elle, qui a perdu son sac durant le naufrage, et qui se plaint en permanence, est éliminée le 3e jour.

Épisode 2 : Défaites et malédiction chez les jaunes 
Valérie, sujette à des crises d'angoisse et des maux de tête, décide d'abandonner l'aventure le 4e jour, faisant revenir Irya. Le 5e jour, Céga après s'être blessé à la main et se plaignant de douleurs à l'estomac, est évacué vers l'infirmerie et doit par la suite déclarer son abandon médical. Le 6e jour, les Mingao, qui ont perdu l'immunité après avoir été défait lors du confort, éliminent de nouveau Irya.

Épisode 3 : L'arrivée d'Alain et l'unique conseil des Tayak 
Pour remplacer Céga, Alain, un nouvel aventurier, rejoint les Mingao au 7e jour avec un sac de riz en plus. L'épreuve du confort permit à Alain de faire ses preuves lors des palissades, mais les Tayak remportèrent assez facilement cette épreuve. Cependant, lors de l'épreuve d'immunité qui s'avère être celle des radeaux, Jean-Bernard réalisa un exploit inégalé en tractant le radeau à la nage et permet à son équipe d'éviter pour la seule fois de la saison le fatidique conseil. Les rouges éliminent Morgane le 9e jour, sous prétexte de sa faiblesse physique et morale.

Épisode 4 : Bérézina jaune 
La victoire des Mingao lors de l'immunité précédente n'a pas eu l'effet escompté : les Mingao perdent et le confort et l'immunité et éliminent Jessica le 12e jour.

Épisode 5 : Les jaunes en danger 
Une nouvelle défaite pour les Mingao qui voit l'élimination d'Alain(le dernier arrivé chez les jaunes) le 15e jour.

Épisode 6 : Réunification : guerre des leaders et fiasco à l'immunité 
C'est la réunification. Après une victoire empochée de justesse lors du confort par les Mingao, les ambassadeurs (Bertrand et Jean-Bernard) se rencontrent après avoir visité les campements adverses. Les deux ambassadeurs ne tombent pas d'accord pour attribuer un vote contre un aventurier lors du prochain conseil, un tirage au sort est effectué et Bertrand tire la boule noire, écopant alors d'un vote contre lui lors du prochain conseil. L'épreuve d'immunité est celle des bambous, Carole est la première à lâcher suivie de Christelle, Nathalie, Hakim, Christopher, Charlène et Régis. Les quatre derniers colosses tiennent alors depuis plus d'une demi-heure, avant que Jean-Bernard puis Christophe ne lâchent. Cependant, Bertrand demanda à Frédéric de le laisser remporter l'épreuve afin d'annuler la voix qu'il détient depuis les ambassadeurs. Frédéric acquiesça, et permit à Bertrand de remporter l'épreuve, de réaliser la meilleure performance masculine dans cette épreuve et d'annuler la voix destinée à son encontre. Au 18e jour, Jean-Bernard est finalement éliminé, devenant le premier membre du jury final. Ce dernier fut désigné par l'ensemble des Tayak en raison de son attitude lors de sa visite chez les ex-rouges, en critiquant sans cesse Hakim.

Épisode 7 : Christopher établit un nouveau record 
Bertrand et Charlène gagnent l'épreuve de confort de la boue, profitant de la maladresse de nombreux candidats ayant renversé leurs seaux. Christopher remporte l'immunité en réalisant une performance héroïque de 3 minutes 18 secondes sous l'eau, en devançant Bertrand (2 minutes 42 s). Hakim est éliminé le 21e jour.

Épisode 8 : Le putsch raté de Christophe et le retour d'Hakim 
Christopher voit son état de santé s'aggraver après sa victoire lors de l'épreuve d'apnée et doit quitter l'aventure pour raison médicale, faisant revenir Hakim dans l'aventure le 22e jour. L'épreuve de confort est celle du fameux parcours du combattant : Christelle remporte la manche féminine devant Charlène et Bertrand la manche masculine devant Christophe. Lors de la finale consistant à franchir en équilibre une poutre coulissant entre diverses encoches, c'est finalement Christelle qui l'emporte aisément. L'épreuve d'immunité est celle des paresseux : Christophe est le premier à lâcher suivi de Nathalie, Frédéric, Bertrand, Charlène, Christelle (au bout de 25 minutes), Régis (au bout de 35 minutes), et Hakim. Carole remporte donc l'épreuve en 1h10. Christophe se fâche avec Bertrand et dénonce son autoritarisme tanfis que l'équipe rouge s'effrite, provoquant au 24e jour l'élimination de Christophe, énervé, qui juge que Bertrand est devenu petit chef sur l'île réunifiée et décide de tout et de tout le monde.

Épisode 9 : Bertrand survole les débats 
Bertrand remporte le confort. L'épreuve d'immunité est celle de la grille sous l'eau. Hakim est le premier à abandonner suivi par Frédéric, Charlène, Régis, Carole, Nathalie et Christelle. La victoire revient donc, une nouvelle fois, à Bertrand. Sur le camp, les candidats hésitent à voter entre Charlène - la guerrière au sourire - et Hakim. Malgré un discours visant à sauver sa place sur l'aventure, Charlène est éliminée le 27e jour.

Épisode 10 : Frédéric se révèle 
Frédéric remporte le confort et par la même occasion sa première épreuve individuelle. En rentrant sur le camp, Hakim fit part de douleurs violentes à l'estomac, et demanda une évacuation provisoire. Il s'avéra que ces douleurs furent un début d'ulcère à l'estomac. Cependant, le Nantais nie aveuglément ne pas avoir été requinqué lors de son passage à l'infirmerie. L'épreuve d'immunité est celle de l'équilibre sur l'eau. Nathalie et Régis sont les premiers éliminés suivis par Hakim, Carole et Christelle. La finale se joue entre Bertrand et Frédéric et c'est finalement à ce dernier que la victoire revient. Hakim est de nouveau éliminé le 30e jour, après avoir révélé avoir mangé lors de son départ à l'infirmerie, ce qui agaça grandement les derniers rescapés de la saison.

Épisode 11 : La fin des ex-jaunes et victoires en série pour Bertrand 
L'arrivée d'Hakim au jury final se fit dans un silence glacial, ces derniers fustigeant alors sa malhonnêteté tout au long du jeu et ses mensonges à répétition. L'épreuve de confort est celle des sacs : Nathalie et Carole sont les premières éliminées, suivies par Christelle. Bertrand remporte la final face à Frédéric et Régis. L'épreuve d'immunité est celle des koalas : Nathalie est la première a lâcher suivie de Christelle, Carole, Régis et Frédéric. C'est donc Bertrand qui remporte l'épreuve. Les conditions climatiques se gâtent violemment, et Frédéric, pour la première fois après un mois d'aventure, laisse paraître des signes d'énervement, ce qui surprend ses compagnons d'aventure. Par ailleurs, l'attitude des filles durant la soirée ont grandement agacé les deux hommes forts des Tayak, se questionnant même sur le nom à mettre sur le bulletin. Régis est finalement éliminé le 33e jour.

Épisode 12 : Le sprint avant la finale : les ex-rouges se déchirent et Carole tombe en disgrâce 
Nathalie remporte le confort devant Bertrand, celui-ci ayant volontairement laissé la professeure de mathématiques remporter l'épreuve, et choisit Christelle pour l'accompagner lors d'une soirée au sein d'un hôtel luxueux. Cependant, l'attitude de Frédéric après avoir été éliminé en premier de l'épreuve par le lieutenant belge fut fustigé par ses compagnons d'aventure. Frédéric remporte cependant l'immunité des grappins devant Bertrand et assure sa place en finale, après avoir été en danger en raison de ses récents agacements. Alors que le conseil approche, Frédéric et Bertrand se mettent stratégiquement d'accord pour sauver Nathalie, pourtant jugée moins méritante par ces derniers, et éliminer Carole, qui leur semble être dangereuse pour l'épreuve des poteaux, elle qui remporta les paresseux. Carole est donc éliminée, et ajouta avant de partir que Frédéric et Bertrand allaient "payer" leurs actes.

Épisode 13 : La finale

La course d’orientation 
Les propos de Carole après son départ furent peu appréciés par les 4 aventuriers restants, ces derniers regrettant même d'avoir éliminé Régis à sa place lors du 33e jour. 38e jour, aidés d’une boussole et d’une carte qui indique l’emplacement de 4 repères, les candidats doivent retrouver un bouclier. Tout d’abord ils doivent chercher l’un de ces repères. Puis dans un rayon de 20 pas autour de ces repères se trouve une balise sur laquelle est inscrite une indication d’orientation qui les mènera jusqu’au bouclier. Au total il y a donc 4 boucliers : les 3 premiers candidats qui ramèneront un bouclier se qualifieront pour l’épreuve des poteaux, tandis que le dernier sera éliminé. Les 4 ex-Tayak tirèrent auparavant à la courte paille pour determiner l'ordre de choix concernant le repère. Frédéric est ainsi le premier à choisir, tandis que Bertrand doit se contenter du dernier choix. Après 20 minutes seulement, Frédéric est le premier à ramener son bouclier, réalisant alors la seconde meilleure performance de l'histoire de l'épreuve. Au bout d'une heure, Bertrand puis Christelle ramènent chacun un bouclier ; c’est donc Nathalie qui est éliminée.

L’épreuve des poteaux 
Le 39e jour, au bout de 2 heures, Bertrand est le premier à tomber. Après un peu plus de 2 heures, Frédéric tombe à son tour. Christelle remporte donc cette épreuve et choisit d’affronter Frédéric devant le jury final.

Le vote final (jury final) 
Après les arrivées houleuses de Nathalie et Bertrand, vivement critiqués par les 7 membres du jury final (Jean-Bernard, Christophe, Charlène, Régis, Carole, Nathalie et Bertrand), ces derniers votent ensuite durant le conseil final et désignent Christelle vainqueur de cette saison de Koh-Lanta, face à Frédéric, avec 6 voix contre 1.

Audiences 
La moyenne de cette saison est de 6,844 millions de téléspectateurs pour 34,0 % de PDM.

Légende :

Notes

Références 

Saison de Koh-Lanta
2008 à la télévision